5-й по счёту сезон чемпионата мира по автогонкам на выносливость проходил в период с 15 апреля по 19 ноября 2016 года и состоял из 9 этапов: восьми 6-часовых гонок и одной 24-часовой.

Расписание 
Во время проведения 6 часов Трассы Америк был оглашён предварительный календарь на 2016 год. В нём к существующим этапам была добавлена ещё одна гонка — 6 часов Мехико на Автодроме имени братьев Родригес. 6 часов Нюрбургринга были передвинуты на 1 месяц вперёд, чтобы сократить паузу после 24 часов Ле-Мана:

Изменения в регламенте соревнований 
Максимальная мощность гибридной силовой установки во время гонки в Ле-Мане не должна превышать 1000 л. с., в том числе максимальная мощность электродвигателя — 300 кВт (около 400 л. с.). Также было ограничено потребление топлива. В течение сезона можно использовать не более 3 аэродинамических конфигураций.

В категории GT в ходе сезона корректировались требования к техническим характеристикам автомобилей разных производителей с целью уравнивания шансов

Участники соревнований

Изменения в составе участников перед началом сезона 
Nissan Motorsports отозвала свою заявку на 2016 год из-за неконкурентоспособности шасси Nissan GT-R LM Nismo. Гарии Тинкнел и Оливье Пла перешли в Ford Chip Ganassi Team UK.

Команда Toyota Racing стала называться Toyota Gazoo Racing. Вместо завершившего карьеру Александра Вурца в состав команды принят Камуи Кобаяси.

Audi и Porsche договорились не выставлять по три автомобиля на гонки в Спа и Ле-Мане. Причиной этого стало сложное финансового положение, в котором обе компании оказались из-за «Дизельгейта»

Команда Ford Chip Ganassi Team UK дебютировала в классе LMGTE Pro.

Для лучшей подготовки нового автомобиля к сезону 2017 года Porsche сократила свою программу в классе LMGTE Pro

Заявки 
ФИА 5 февраля опубликовала список из 32 заявок в двух классах спортпрототипов и двух классах Gran Turismo.

LMP1

LMP2

LMGTE Pro

LMGTE Am 

Комментарии

Тесты перед началом и по ходу сезона 

Предсезонные тесты (пролог) прошли 25-26 марта на трассе Поль Рикар. Во всех пяти сессиях лучшее время показала команда Porsche, среди гонщиков лучшим стал Брендон Хартли с результатом 1.37,445, второй была Toyota (лучший гонщик — Камуи Кобаяси), третьей — Audi (Бенуа Трелуйе). Среди частных команд Rebellion (Матео Тушер) на 1,4 с опередила ByKolles (Оливер Уэбб). В классе LMP2 лучше время (1.37,445) показал Роман Русинов (G-Drive Racing). В классе LMGTE Pro Ford Chip Ganassi. (Марино Франкитти) опередила на 0,3 секунды AF Corse (Давиде Ригон). В классе LMGTE Am лучшим стал Адам Кэрролл (Gulf Racing).

На следующий день после 6 часов Бахрейна состоялись тесты для новичков. Лучший результат в тестах (1.43,626) показал Густаво Менезес на Porsche 919 Hybrid. Поль-Лу Шатен отстал от него на Audi R18 на 0,3 секунды. Лучший результат на Toyota TS050 HYBRID (1.44,292) показал Пипо Дерани. Роберт Кубица на ByKolles CLM-AER P1/01 с результатом 1.47,222 опередил штатных гонщиков команды. В классе LMP2 лучший результат показал Феликс Серралес на ORECA-Nissan 05 команды G-Drive Racing, в категории LMGTE — Алекс Линн на Aston Martin.

Результаты

Победители по классам 

Комментарии

Индивидуальный зачёт 
Чемпионат мира (места с 1 по 16)

Кубок мира для гонщиков в категории GT (места с 1 по 16)

Трофей для гонщиков частных команд в классе LMP1

Трофей для гонщиков в классе LMP2 (места с 1 по 9)

 Трофей для гонщиков в классе LMGTE Am (места с 1 по 8)

Зачёт производителей 
Чемпионат мира

 Кубок мира для производителей в категории GT

Командный зачёт 
Трофей для частных команд в классе LMP1

 Трофей для команд в классе LMP2

Трофей для команд в классе LMGTE Pro

Трофей для команд в классе LMGTE Am

 Комментарии

См. также 
 24 часа Ле-Мана 2016

Примечания

Ссылки 

 

2016
2016 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2016 году